Cloaque, l'ouverture postérieure qui sert de seul orifice pour les voies intestinales, urinaires et génitales, de certaines espèces animales.
 Cloaque (cloaca) est le nom latin pour désigner un égout, et peut également être employé dans ce sens en français, voir par exemple Cloaca Maxima et Vénus Cloacina.

Voir aussi 
 Cloaque comportemental, un concept de l'éthologue John B. Calhoun
 Cloaca, une œuvre de l'artiste contemporain Wim Delvoye (2000).